Decio Fittaioli – sceneggiatore e soggettista 
Luciana Fittaioli – insegnante, sindacalista e politica